Спектрален анализ е аналитичен метод за качествен и количествен анализ на обект чрез изследване на неговия спектър на честотите или други свързани величини. В специфичните области може да се отнася за:

 Спектроскопия в химията и физиката
 Спектрална оценка в статистиката и обработката на сигнали – алгоритъм за оценка на приноса на различните честотни компоненти на сигнал, променлив по време (frequency domain analysis)
 Спектрален анализатор е инструмент, измерващ големината на входния сигнал в дадена честотна лента спрямо пълния обхват от измервани честоти на инструмента
 Спектрална теория в математиката е теория, преобразуваща собствените стойности и собствените вектори в линейни оператори в пространството на Хилберт и по-общо в елементи от алгебра на Банах (Banach algebra)
 В ядрената физика и физиката на високите енергии, гама спектроскопията и високо енергийната астрономия – анализ на изхода на многоканален анализатор за наличие на специфична спектрална линия или на непрекъснат спектър